een afkorting voor kiloVolt-Ampere, een eenheid voor elektrisch vermogen
 Kungliga Vetenskapsakademien (Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen)
 Korfbal Vereniging Amstelveen
 Katholieke Voetbalbond Antwerpen